Jak to się robi – film w reżyserii Andrzeja Kondratiuka z 1973 z Janem Himilsbachem i Zdzisławem Maklakiewiczem
 Jak to się robi – film w reżyserii Marcela Łozińskiego